Peter I van Bourbon (circa 1311 - Maupertuis, 19 september 1356) was van 1341 tot aan zijn dood hertog van Bourbon. Hij behoorde tot het huis Bourbon.

Levensloop
Peter I was de oudste zoon van hertog Lodewijk I van Bourbon en diens echtgenote Maria van Avesnes, dochter van graaf Jan II van Holland. In 1341 volgde hij zijn vader op als hertog van Bourbon.

Peter nam deel aan verschillende militaire campagnes tijdens de Honderdjarige Oorlog. In 1341 vocht hij onder het commando van hertog Jan van Normandië, de oudste zoon van koning Filips VI van Frankrijk, in de Bretonse Successieoorlog. Ook ondernam hij in 1345 samen met koning Jan van Bohemen een kruistocht tegen de heidense Pruisen. 

Hij werd luitenant-generaal in de Languedoc, Bourbonnais, Auvergne, Berry en La Marche en was eveneens betrokken bij verschillende onderhandelingen met Engeland. In 1355 werd hij door koning Jan II van Frankrijk benoemd tot luitenant-generaal in Gascogne.

In 1346 raakte Peter gewond in de Slag bij Crécy. Tien jaar later, in augustus 1356, sneuvelde hij tijdens de Slag bij Poitiers.

Huwelijk en nakomelingen
In 1336 huwde Peter met Isabella (1313-1383), dochter van graaf Karel van Valois. Ze kregen acht kinderen:
 Lodewijk II (1337-1410), hertog van Bourbon
 Johanna (1338-1378), huwde in 1350 met koning Karel V van Frankrijk
 Blanche (1339-1361), huwde in 1353 met koning Peter I van Castilië
 Bonne (1341-1402), huwde in 1355 met graaf Amadeus VI van Savoye
 Catharina (1342-1427), huwde in 1359 met graaf Jan VI van Harcourt
 Margaretha (1344-1416), huwde in 1359 met heer Arnaud-Amanieu d'Albret
 Isabella (1345), jong gestorven
 Maria (1347-1401), priores in het klooster van Poissy

Voorouders

Hertog van Bourbon
Huis Bourbon
Persoon in de Honderdjarige Oorlog
Persoon in de 14e eeuw